Face steht für:
 Face (1997), britischer Gangsterfilm (1997)
 Face (2004), koreanischer Horrorfilm (2004)
 Face (deutscher Rapper), deutscher Rapper
 Face (russischer Rapper), russischer Rapper
 im Festungsbau die dem Angreifer zugekehrten Seiten eines Werkes, siehe Fachbegriffe Festungsbau #F
 im Wrestling die Rolle des „Guten“, siehe Liste von Wrestling-Begriffen #F
 Teil im Header einer E-Mail, siehe X-Face
Face++, eine Gesichtserkennung von Megvii

FACE steht als Abkürzung für:
 Free Air Carbon Dioxide Enrichment, landwirtschaftliche Messmethode
 Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU, Zusammenschluss der Jagdverbände der EU-Länder
 First Aid Convention Europe, internationaler Wettkampf in Erster Hilfe
 Fluorescence Aided Caries Excavation, siehe Zahnkaries #Belassen kariösen Restdentins

Siehe auch:
 Baby Face (Begriffsklärung)
 The Face (Begriffsklärung)
 Face off (Begriffsklärung)
 FACE Award (Filmpreis des Europarates)
 Faces (Begriffsklärung)
 Fays (Begriffsklärung)

FACE